Ранчо ла Преса има више значења:

 Ранчо ла Преса (Истлавакан де лос Мембриљос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ла Преса (Местикакан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ла Преса (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ранчо ла Преса (Пероте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику